Bellia hirsuta är en flockblommig växtart som beskrevs av Pietro Bubani. Bellia hirsuta ingår i släktet Bellia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
hirsuta